Эсенайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Селеста. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Маркольсайм (округ Селеста-Эрстен).

Географическое положение 
Коммуна расположена на расстоянии около 390 км на восток от Парижа и в 45 км южнее Страсбура.

Площадь коммуны — 5,21 км², население — 518 человек (2006) с тенденцией к росту: 591 человек (2013), плотность населения — 113,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 586 человек, в 2012 году — 588 человек, а в 2013-м — 591 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 368 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 301 были экономически активными, 67 — неактивными (показатель активности 81,8 %, в 1999 году — 72,0 %). Из 301 активных трудоспособных жителей работали 280 человек (155 мужчин и 125 женщин), 21 числились безработными (8 мужчин и 13 женщин). Среди 67 трудоспособных неактивных граждан 18 были учениками либо студентами, 35 — пенсионерами, а ещё 14 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки